Артвайл ап Ноуи (; 930 - 983) — король Гвента (970—983).

Биография 
Артвайл был сыном Ноуи, и пришел к власти в Гвенте, после его смерти, убив своего брата(или дядю) Элиседа.

Книга Лландафа сообщает, после убийства брата он свершил торжественное искупление по поводу этого, в виде одарением землей епископа Гугона (ум.982). Его сменили его племянники, в 983 году, Родри и Грифид, сыновья убитого им Элиседа, а им наследовал Эдвин ап Гуриад.

Примечания 

Правители королевства Гвент
Правители Европы X века